Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Po“ beginnt.

Po 



 Pó, Fernão do, portugiesischer Seefahrer
 Po-Messerli, Kimberly (* 1971), US-amerikanische Tennisspielerin